Больша́я сове́тская энциклопе́дия (в выходных сведениях — Большая Советская Энциклопедия; сокращённо БСЭ) — наиболее известная и полная советская универсальная энциклопедия. Выпускалась с 1926 года (первый том первого издания) по 1990 год (последний ежегодник) издательством «Советская энциклопедия» (ныне — издательство «Большая российская энциклопедия»).

Выдержала три издания:
 первое издание (1926—1947) насчитывало 65 томов и дополнительный том «СССР» без номера;
 второе издание (1949—1958) насчитывало 49 томов, том 50 «СССР», дополнительный том 51 и том без номера «Алфавитный указатель» в двух книгах (1960);
 третье издание (1969—1978) насчитывало 30 томов (том 24 издан в двух книгах: вторая, дополнительная книга — «СССР») и дополнительный том «Алфавитный именной указатель» без номера (1981).

Издания

Первое издание 
В 1923 году в Госиздате возникла идея издания «Большой советской энциклопедии» (БСЭ) по инициативе академика Отто Юльевича Шмидта, занимавшего в 1921—1924 годах должность председателя редколлегии. В группу по изданию БСЭ также вошли историк-марксист М. Н. Покровский, критик и публицист Н. Л. Мещеряков, поэт В. Я. Брюсов, профессор В. Ф. Каган, К. С. Кузьминский и другие. Инициативная группа разработала план и определила тип издания. По решению Политбюро о выпуске энциклопедии от 17 апреля 1924 года главным редактором назначался О. Ю. Шмидт.

Начало Большой советской энциклопедии было положено в 1925 году постановлением ЦК ВКП(б) и Президиума ЦИК СССР, в соответствии с которым было создано смешанное акционерное общество «Государственное научное издание „Советская Энциклопедия“» при Коммунистической Академии, которому и было поручено издание энциклопедии.

Первый том увидел свет в 1926 году. Однако полное издание энциклопедии (65 томов и один дополнительный том, целиком посвящённый СССР) потребовало 21 год и было закончено лишь в 1947 году (для сравнения: при сопоставимом объёме текста второе издание потребовало 8 лет, третье — 9 лет). За время издания АО «Советская энциклопедия» в 1930 году было преобразовано в Государственное словарно-энциклопедическое издательство, а в 1937 году переименовано в Государственный научный институт «Советская энциклопедия».

В общей сложности первое издание энциклопедии содержит 65 тысяч статей, 12 тысяч иллюстраций и свыше 1 тысячи карт. Общий объём издания составил 4,3 тысячи авторских листов текста. Средний размер статьи составил 2,7 тысячи знаков. Каждый том содержит в среднем 8—10 цветных географических карт и до 20 иллюстраций (частично цветных) на отдельных листах. Кроме вкладных листов широко применяются рисунки и карты в тексте. Большая часть иллюстраций была исполнена гравюрой на дереве известными советскими художниками. Для внешнего оформления томов использовались ледериновые переплёты с золотым тиснением и полукожаные корешки. Тираж каждого тома составил 50—80 тысяч экземпляров.

Главным редактором издания в период 1924—1941 годов выступил академик Отто Юльевич Шмидт. Редакция энциклопедии размещалась в Москве в бывшем доме Анненковых на углу Петровки и Кузнецкого Моста. Среди редакторов отделов и авторов крупных статей — ведущие советские учёные и государственные деятели: Н. Н. Баранский, А. Н. Бах, Г. И. Бройдо, А. С. Бубнов, Н. Н. Бурденко, Н. И. Бухарин, В. Р. Вильямс, К. Е. Ворошилов, И. М. Губкин, И. Э. Грабарь, Г. М. Кржижановский, Л. Н. Крицман, В. В. Куйбышев, Н. Я. Кун, Ю. Ларин, А. В. Луначарский, Н. Л. Мещеряков, В. П. Милютин, М. Ф. Нестурх, Н. М. Никольский, В. А. Обручев, Н. Осинский, М. Н. Покровский, Е. А. Преображенский, К. Радек, Н. А. Семашко, И. И. Степанов-Скворцов, И. Д. Удальцов, В. Г. Фесенков, П. А. Флоренский, М. В. Фрунзе и другие.

63 том был издан в двух вариантах: в 1933 году (тираж 31 000 экземпляров) с 776 столбцами, и в 1935 году (тираж 20 200 экземпляров) с 768 столбцами (на 2 листа больше); часть статей имела разное содержание. Также тиражом в 7 000 экземпляров в 1930 году был издан отдельный оттиск из XI тома со статьёй «ВКП(б)» под редакцией А. Бубнова.

Второе издание 

Второе издание было подготовлено в соответствии с постановлением Совета Министров СССР (опубликовано 20 февраля 1949 года) и было издано Государственным научным издательством «Большая советская энциклопедия» в период с 1950 по 1958 год. Издание состояло из 51 тома (49 томов статей в алфавитном порядке, 50-й — «СССР», 51-й — дополнительный), а в 1960 году было дополнено предметно-именным алфавитным указателем в 2 книгах.

В общей сложности второе издание содержит около 100 тысяч статей,  и . Общий объём издания составил 4,9 тысячи авторских листов текста. Более 40 % статей сопровождается рекомендательной библиографией, в большинстве случаев на языке оригинала (на 35 языках народов СССР и на 25 иностранных языках). Для внешнего оформления томов переплёты с рельефом. Тираж каждого тома составил 250—300 тысяч экземпляров (что в среднем в 3—5 раза больше, чем первое издание).

Значительное увеличение количества статей (с 65 тысяч в первом издании до 100 тысяч) при незначительном увеличении общего объёма (с 4,4 тысячи до 4,9 тысячи авторских листов) был обеспечен появлением наряду с развёрнутыми и многоплановыми статьями-обзорами (например, статьи о странах и науках) большого количество средних и небольших по объёму статей. Средний размер статьи составил 2 тысячи знаков.

Статьи о социальных, политических темах и о действующих государственных деятелях в БСЭ выдерживались в соответствии с советской идеологией. Иногда в связи с политическими изменениями в стране менялось и освещение тем. Например, после отстранения в 1953 году министра внутренних дел СССР Л. П. Берии, статья о котором в БСЭ к тому времени уже вышла, подписчикам энциклопедии рассылались дополнительные страницы с более подробной и несколько увеличенной (за счёт иллюстраций на целую страницу главным образом) статьёй «Берингов пролив», которой предлагалось заменить текст об этом человеке. При этом в списке иллюстраций этого тома упоминается портрет Л. П. Берии.

Позднее такой же прецедент произошёл со статьёй Гао Ган, который в 1954 году был снят с руководящих постов в КНР — подписчикам предлагалось вырезать страницу и заменить её на новую, где статья Гао Ган отсутствовала.

В дальнейшем замены подобного рода перестали предлагать, и изменение политики партии прослеживаются в изменении окраски политических статей в БСЭ. Например, начальные тома содержат резко негативную оценку Югославии. В ранних томах Тито называется фашистом (например, в статье Димитров пишется «беспощадно разоблачая националистическую, фашистскую клику Тито — агентуру амер. империализма на Балканах». В поздних томах, в частности статьях «Тито» и «Югославия», используется исключительно позитивная лексика. Статьи о Калмыкии и о калмыках были добавлены в дополнительном томе после реабилитации в 1956 году, в соответствующем томе на букву «К» они отсутствуют. То же относится и к прочим депортированным народам (чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы) и к их автономным образованиям. При этом статья о крымских татарах отсутствует даже в дополнительном томе (поскольку Крымская АССР не была воссоздана).

Главными редакторами издания стали академики Сергей Иванович Вавилов (тома 1—7, 1949—1951) и Борис Алексеевич Введенский (тома 8—51, 1951—1958), заместителями главного редактора — А. А. Зворыкин и Л. С. Шаумян. Среди редакторов отделов и авторов крупных статей — ведущие советские учёные и деятели науки того времени: Н. Н. Аничков, И. П. Бардин, А. А. Благонравов, В. В. Виноградов, Б. М. Вул, А. А. Григорьев, Е. М. Жуков, Б. В. Иогансон, А. Н. Колмогоров, Ф. В. Константинов, О. Б. Лепешинская, Т. Д. Лысенко, А. А. Михайлов, А. И. Опарин, К. В. Островитянов, Н. М. Страхов, С. П. Толстов, Е. А. Чудаков и другие.

Биологическая часть энциклопедии во многом писалась такими деятелями «науки» как Т. Д. Лысенко, О. Б. Лепешинская, А. И. Опарин и приверженцами их «школ». В связи с этим энциклопедия содержит большое количество антинаучной информации в области генетики, цитологии, агробиологии и пр.

По оценке С. Л. Кравца, ответственного редактора издательства «Большая Российская энциклопедия», второе издание с научной точки зрения представляло собой наилучшее из трёх изданий БСЭ — единственное из них, по которому можно было успешно написать дипломную работу в вузе.

Третье издание 
Третье издание было подготовлено в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 2 февраля 1967 года и было издано издательством «Советская энциклопедия» в период с 1969 по 1978 годы. Издание состояло из 31 книги в 30 томах (том 24 был издан в двух книгах — вторая, дополнительная, книга была посвящена СССР). Для 3-го издания БСЭ был создан новый шрифт — «Кудряшевская энциклопедическая гарнитура», — имеющий кегль 7. Тираж третьего издания составил около 630 тысяч экземпляров (что в среднем в 8—12 раз больше, чем первое издание и в 2—2,5 раза больше, чем второе). В 1981 году издание было дополнено алфавитным именным указателем, выпущенным тиражом 50 тысяч экземпляров. В подготовке издания участвовало около 10 тысяч специалистов. Многие консультанты издания — несколько сотен человек — имели учёные степени. Популяризация науки — один из главных руководящих принципов третьего издания.

В общей сложности третье издание содержит 95 279 статей, 29 120 иллюстраций, 3701 портрет и 524 цветные карты. Цветные иллюстрации выполнялись в форме вклеек глубокой, высокой или офсетной печати. К тому 14 для статьи «Ленин Владимир Ильич» прилагалась гибкая грампластинка с записью его речей. Общий объём издания составил 3800 авторских листов текста. Средний размер статьи составил 1470 знаков. Издание отличается развитой системой ссылок в статьях (выделенных курсивом) на другие статьи энциклопедии.

Главным редактором стал академик Александр Михайлович Прохоров (1969—1978)

Третье издание было переведено на английский язык и выпущено издательством «Macmillan Publishers» в США в 1973—1982 годах, издание включало 31 том и индексный том. В ряде стран (ГДР, Великобритания и других) был переведён и выпущен однотомник «СССР».

Также третье издание было переведено на греческий язык и издано издательством «Акадимос» () в 1977—1989 годах в 34 томах основных и 1 дополнительном томе. Для этого издания было написано несколько сот статей о греческих персоналиях, оригинальные статьи были значительно расширены.

Методический опыт БСЭ был использован при подготовке Малой советской энциклопедии (три издания в 1928—1960 годах), других универсальных справочников, в том числе однотомного Советского энциклопедического словаря (четыре издания в 1979—1991 годах), двухтомного Большого энциклопедического словаря (1991), и содействовал развитию энциклопедического дела в стране.

 Электронная версия
В 1998 году компании ЗАО «Аутопан» («Студия Multimedia.ru»), ЗАО «Гласнет» и ЗАО «Лукойл-Информ» (в сотрудничестве с издательством «Большая Российская энциклопедия») начали проект по оцифровке третьего издания БСЭ. К 2001 году основной корпус текстов и иллюстраций был отсканирован, распознан и выверен. Права на интернет-издание выкупила компания «Russ Portal Company Ltd.», которая в апреле 2001 года запустила энциклопедический онлайн-проект «Рубрикон». В 2002 году была создана и отлажена программная оболочка, и осенью того же года на Московской международной книжной выставке-ярмарке разработчиками была продемонстрирована финальная версия энциклопедии на трёх компакт-дисках. В качестве издателя и дистрибьютора электронной версии выступила компания ЗАО «Новый диск»; энциклопедия издавалась в рамках серии «Золотой фонд российских энциклопедий».

Электронные версии первого и второго изданий БСЭ были подготовлены и выпущены ООО «Словарное издательство „Электронные и традиционные словари“» в 2010 и 2012 годах, соответственно. Издатель на CD/DVD-дисках и распространитель — ЗАО «БукаСофт».

Дополнительные тома 
 Алфавитный указатель
Ко второму и третьему изданию Большой советской энциклопедии издавался отдельным томом без номера алфавитный указатель статей.

Ежегодники 
В 1957—1990 годах ежегодно второе (синие тома: 1957—1969), а затем третье (красные тома 1970—1990) издание дополнялось однотомным «Ежегодником Большой советской энциклопедии». В нём публиковались обновлённые данные об СССР и других странах, информация о важных событиях, произошедших в мире, и актуальные биографические сведения. Всего вышло 34 выпуска ежегодника.

Авторские права 
В настоящее время права на ещё не перешедшие в общественное достояние тома принадлежат правопреемнику издательства «Советская энциклопедия» — издательству «Большая российская энциклопедия». Права на электронное издание третьего издания Большой советской энциклопедии переданы по договорам нескольким компаниям — в частности, исключительные права на интернет-издание передавались компании «Russ Portal» (владельцу сайта www.rubricon.com), а права на мультимедиа-издание (CD-ROM) его издателю — компании «Новый Диск».

Список советских энциклопедий

См. также 
 Проект:Словники#БСЭ

Примечания

Литература 
 
 Петров Ф. Н. Первые советские энциклопедии // Книга. Исследования и материалы. Сб. 3. , 1960.
 Фёдоров П. В.  — СПб.: Международный банковский институт, 2018. — 214 с., ил., табл. — ISBN 978-5-4391-0382-9

Ссылки 

 
 Степанов В. . // TJournal, 23.12.2014
 
 

Энциклопедии на русском языке
Универсальные советские энциклопедии
Книги издательства «Советская энциклопедия»
Многотомные издания
Печатные издания, возникшие в 1926 году
Появились в 1926 году в СССР
Цензура в советской литературе